Feinendegen ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Feinendegen (1895–1975), Oberkreisdirektor
 Ludwig E. Feinendegen (* 1927), deutscher Strahlenmediziner
 Reinhard Feinendegen (1932–2012), deutscher Heimatforscher
 Wolfgang Feinendegen (* 1930), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdB